Serednevo – centro abitato russo dell'Oblast' di Vologda nel Meždurečenskij rajon
 Serednevo – centro abitato russo dell'Oblast' di Vologda nello Šeksninskij rajon
 Serednevo – centro abitato russo dell'Oblast' di Kostroma nel Čuchlomskij rajon
 Serednevo – centro abitato russo dell'Oblast' di Kostroma nel Galičskij rajon
 Serednevo – centro abitato russo dell'Oblast' di Kostroma nel Soligaličskij rajon
 Serednevo – centro abitato russo incluso in Mosca
 Serednevo – centro abitato russo dell'Oblast' di Smolensk
 Serednevo – centro abitato russo dell'Oblast' di Jaroslavl' nel Pošechonskij rajon
 Serednevo – centro abitato russo dell'Oblast' di Jaroslavl' nel Rybinskij rajon